Erik Valkendorf henviser til blandt andre:

 Erik Valkendorf (ærkebiskop) (død 1522) – norsk ærkebiskop
 Erik Valkendorf (død 1605) – dansk adelsmand